Бії́-сюр-Ен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 29 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 481 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1159,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бії-сюр-Ен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бії-сюр-Ен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена